Лампертслок () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен.

Площадь коммуны — 10,43 км², население — 695 человек (2006) с тенденцией к росту: 731 человек (2013), плотность населения — 70,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 711 человек, в 2012 году — 722 человека, а в 2013-м — 731 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 446 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 334 были экономически активными, 112 — неактивными (показатель активности 74,9 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 334 активных трудоспособных жителей работали 314 человек (180 мужчин и 134 женщины), 20 числились безработными (7 мужчин и 13 женщин). Среди 112 трудоспособных неактивных граждан 32 были учениками либо студентами, 38 — пенсионерами, а ещё 42 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки